FAS ou fas peut faire référence à :

Code 
fas est un code pouvant désigner :
 fas, le persan, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Sigle 
FAS est le sigle ou l'acronyme de :
 FasR (APO-1, CD95), une protéine transmembranaire appartenant à la superfamille des récepteurs de TNF ;
 Forces aériennes stratégiques, le commandement des forces nucléaires de l'armée de l'air française ;
 Free Alongside Ship, une norme commerciale en matière de transport maritime ;
 Fonds d'Action sociale pour les travailleurs musulmans d'Algérie en métropole et pour leur famille, un établissement administratif français devenu le FASILD (Fonds d'aide et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations) ;
 Fatty acid synthase (en français, acide gras synthase), permettant la synthèse d'acides gras à partir d'acétyl-coenzyme A et de malonyl-coenzyme A ;
 Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal, la plus grande faculté de l'Université de Montréal (Canada) ;
 Federation of American Scientists (en français, Fédération des scientifiques américains), une association scientifique des États-Unis ;
 Club Deportivo Futbolistas Asociados Santanecos.